Wolfango – variante del nome proprio di persona Volfango
Wolfango – gruppo musicale italiano
Wolfango – album dei Wolfango del 1997